Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Fuliński – polski biolog
 Wojciech Fuliński – polski inżynier elektryk